

Patronyme 

 Pierre Bachellerie, cycliste français ;
 Louise Bachellerie, romancière française.